

Biografia 

Nato nel 1997, a iniziato a rappare quando aveva 16 anni. Ha scritto articoli per "Thrive Global" ed anche per "Bolchha Nepal".

Carriera musicale 
Prakash Neupane è un artista e compositore di musica nepalese HiphHop e R & B. Scrive anche i testi delle canzoni da solo, fra cui Aaideuna, "Sunana", "Lagcha Maya Timro", "U Got Me", Parkhi Baschu, Rajkumari (2017), Kanchi (2017), Bang Bang (2017), Timro Woripari (2017).È stato premiato con un premio nazionale ed è stato nominato per "" premio musicale.

Ha pubblicato più di 20 canzoni fino ad ora, inclusi tre album e ha  pubblicato il suo nuovo album "Fusion".

Discografia 

 Prakash Tunes
 Fusion
 The Rise

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni